Прову́лок Що́рса — колишня радянська окупаційна назва провулків у різних населених пунктах України.



Наявні зараз 
 Провулок Щорса — вулиця у смт Велика Димерка

Колишні зараз 
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Солов'яненка у місті Авдіївка.
 1-й і 2-й провулки Щорса — колишня назва 1-го і 2-го Благовіщенських провулків у місті Андрушівка.
 Провулок Щорса — колишня назва Подільського провулку у смт Антонівка.
 Провулок Щорса — колишня назва Міського провулку у місті Балаклія.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Остапа Вишні у місті Баранівка.
 Провулок Щорса — колишня назва Дунайського провулку у місті Білгород-Дністровський.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Довженка у місті Благовіщенське.
 Провулок Щорса — колишня назва вулиці Віри Онацької у місті Бориспіль.
 Провулок Щорса — колишня назва Лівобережного провулку у смт Брусилів.
 Провулок Щорса — колишня назва Андріївського і Зеленого провулків у місті Верхньодніпровськ.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Костя Широцького у місті Вінниця.
 Провулок Щорса — колишня назва Незалежного провулку у місті Волноваха.
 Провулок Щорса — колишня назва Купальського провулку у смт Вороніж.
 Провулок Щорса — колишня назва Українського провулку у місті Глобине.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Дорошенка у місті Глухів.
 Провулок Щорса — колишня назва Щасливого провулку у місті Гола Пристань.
 Провулок Щорса — колишня назва Покасевого провулку у місті Городище.
 Провулок Щорса — колишня назва Каштанового провулку у смт Гришківці.
 Провулок Щорса — колишня назва Широкого провулку у місті Дунаївці.
 Провулок Щорса — колишня назва Козацького провулку у смт Ємільчине.
 Провулок Щорса — колишня назва Аптечного провулку у місті Жашків.
 2-й і 3-й провулки Щорса — колишня назва 1-го і 2-го Капітульних провулків у місті Житомир.
 4-й провулок Щорса — колишня назва провулку Аршенєвських у місті Житомир.
 5-й провулок Щорса — колишня назва провулку Євгена Рихліка у місті Житомир.
 6-й провулок Щорса — колишня назва провулку Священника Жилюка у місті Житомир.
 Провулок Щорса — колишня назва Слобідського провулку у смт Зідьки.
 Провулок Щорса — колишня назва Мистецького провулку у місті Зміїв.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Автомобилістів у смт Іванків.
 Провулок Щорса — колишня назва Дунайського провулку у місті Ізмаїл.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Володимира Мономаха у місті Ізюм.
 Провулок Щорса — колишня назва Новогоспітальної вулиці у місті Київ.
 Провулок Щорса — колишня назва Холмського провулку у місті Ківерці.
 Провулок Щорса — колишня назва Джерельного провулку у смт Клавдієво-Тарасове.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Михайла Черненка у місті Кобеляки.
 1-й, 2-й та 3-й провулки Щорса — колишня назва 1-го, 2-го та 3-го Щасливих провулків у місті Конотоп.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Ігоря Шкляра у смт Короп.
 Провулок Щорса — колишня назва Зарічного провулку у місті Коростишів.
 Провулок Щорса — колишня назва Студентського провулку у місті Костопіль.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Перемоги у місті Красилів.
 Провулок Щорса — колишня назва Малого Гончарівського провулку у місті Кролевець.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Соборності у місті Липовець.
 1-й і 2-й провулки Щорса — колишня назва 1-го і 2-го провулків Володимира Леонтовича у місті Лубни.
 Провулок Щорса — колишня назва Ікарівського провулку у місті Миколаїв.
 1-й і 2-й провулки Щорса — колишня назва 1-го і 2-го Успенських провулків у місті Новгород-Сіверський.
 Провулок Щорса — колишня назва Медового провулку у місті Новоград-Волинський.
 Провулок Щорса — колишня назва Велянського провулку у місті Новомиргород.
 Провулок Щорса — колишня назва Степового провулку у смт Новоолексіївка.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Людмили Гінзбург у місті Одеса.
 1-й і 2-й провулки Щорса — колишня назва 1-го і 2-го провулків Січових Стрільців у місті Олевськ.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Брюллова у місті Олександрія.
 Провулок Щорса — колишня назва Покровського провулку у місті Острог.
 Провулок Щорса — колишня назва Виноградного провулку у місті Охтирка.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Небесної Сотні у місті Переяслав.
 1-й провулок Щорса — колишня назва вулиці Михайла Литвиненка у місті Переяслав.
 2-й провулок Щорса — колишня назва Берегового провулку у місті Переяслав.
 Провулок Щорса — колишня назва Каштанового провулку у смт Попільня.
 2-й провулок Щорса — колишня назва 2-го Житнього провулку у місті Прилуки.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Щербакова у місті Рені.
 Провулок Щорса — колишня назва Козацького провулку у місті Рубіжне.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Шукліна у місті Святогірськ.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Миколи Хвильового у місті Слов'янськ.
 Провулок Щорса — колишня назва Житомирського провулку у місті Сміла.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Миру у місті Сновськ.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Величка у місті Старокостянтинів.
 Провулок Щорса — колишня назва Широкого провулку у смт Талаківка.
 Провулок Щорса — колишня назва Виноградного провулку у місті Тростянець.
 Провулок Щорса — колишня назва Озерного провулку у місті Умань.
 Провулок Щорса — колишня назва Спортивного провулку у місті Хмельницький.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Попудренка у місті Чернігів.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Січових Стрільців у смт Шишаки.
 Провулок Щорса — колишня назва провулку Валерія Лобановського у місті Яготин.
 Провулок Щорса — колишня назва Шкільного провулку у смт Ямпіль.

Див. також 
 Вулиця Щорса

Вулиці, названі на честь людей
Провулки